Abreviacions:
 Ka, constant d'acidesa.
 ka, abreviatura de kiloany (un miler d'anys).
 ka, abreviació de dos caràcters per a l'idioma georgià (kartvelià).
 antic Egipte: Ka, una de les cinc parts de l'ànima humana en les creences de l'antic Egipte.
 Automobilisme: Ford Ka, automòbil turisme produït pel fabricant nord-americà Ford.
 Biografies: Olivier Ka, escriptor i guionista de còmics francès.
 Lingüística:
 Ka (kana) (か), caràcter de l'idioma japonès.
 Ka o k, onzena lletra de l'alfabet català